Уи́льям Сно́у (, род. 15 июня 1960 года, Сидней, Австралия) — австралийский актёр.

Биография 
Многие годы Уильям Монтгомери был одним из главных мужских коммерческих моделей Австралии и пользовался большим спросом. Он выступал в главной роли в многочисленных рекламных проектах Австралии, Италии и Соединенного Королевства.

После прохождения курса актёрского мастерства в Центре обучения актёров Сиднея, он оказался на пробах в Лос-Анджелесе, и появился на телеэкране в роли Пола Каттона в сериале «Pacific Drive» в 1996 году.

Он также снялся в фильме «Билет в одну сторону», в главных ролях в фильме «Конец пути» и сериалах «Затерянный мир» и «Полинезийские приключения».

В феврале 2002 года женился на давней подруге Ким Килби.

Фильмография

Ссылки 
 Уильям Сноу на IMDb